Леони́д Зару́бин:
 Зарубин, Леонид Кириллович (1927—2001) — советский военачальник, вице-адмирал (1986).
 Зарубин, Леонид Семёнович (1926—2003) — советский режиссёр-мультипликатор.